Mercedes-Benz W211 (eller Mercedes-Benz E-klass) är en personbil, tillverkad av den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz mellan 2002 och 2009.

Versioner:

Bilder

W211
Bakhjulsdrivna fordon
Fyrhjulsdrivna fordon